Beşdəli – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Beşdəli – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Beşdəli – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian